Ali (en ) est un roi des mers scandinave de la mythologie nordique.

Biographie 
Il est peut-être identique au roi Ali qui régnait en Uppland.

Annexes

Sources 
 Snorri Sturluson, Edda en prose 4:1.

Liens internes 
 Ali (roi en Uppland)
 Rois des mers

Roi des mers
Personnage de légende nordique
Personnalité du haut Moyen Âge par nom